HMS Psilander har två fartyg döpts till i Svenska flottan:

, en torpedkryssare sjösatt 1899, togs ur bruk 1937, sänktes 1939.
, en jagare sjösatt 1926, togs ur bruk 1947.